Альфред Андреевич Старовойтов (8 сентября 1936, Ленинград — 19 декабря 2016, Новотроицк) — мэр города Новотроицка (1993—2000). Почётный гражданин города.

Биография 
Родился в 1936 году в Ленинграде, в семье студентов Ленинградского сельскохозяйственного университета. После окончания университета родители переехали в город Гжатск, Смоленской области. Перед войной отца призвали на военную службу в Красную армию, а мать с тремя детьми переехала к родственникам в Тамбовскую область, в село Крюковка, где и прошло детство Альфреда.

В 1953 году Старовойтов окончил среднюю школу и поступил в Ростовский институт железнодорожного транспорта, который окончил через 5 лет с дипломом инженера и по распределению отправился в город Орск, где работал в локомотивном депо Южно-Уральской железной дороги.

Позже переехал в соседний Новотроицк. Работал он в железнодорожном хозяйстве треста «Новотроицкметаллургстрой»: был начальником службы тяги, а потом — главным инженером цеха. В 1968 году стал заместителем секретаря парткома треста «Новотроицкметаллургстрой», а в начале семидесятых годов был назначен заместителем управляющего трестом по кадрам и быту.

В ноябре 1977 года его кандидатуру выдвинули на пост первого заместителя председателя горисполкома, а в январе 1980 года он был избран председателем горисполкома и проработал на этом посту до 1986 года. Затем Старовойтов был директором Новотроицкого пассажирского автопредприятия.

В июле 1989 года проходила сессия городского Совета. В повестку дня был включён организационный вопрос — выборы председателя горисполкома. Выдвинуто было одиннадцать кандидатур, в том числе и Старовойтов. В работе сессии принимали участие более 200 депутатов. Председателем исполкома городского Совета был избран Альфред Андреевич Старовойтов. С 1991 года он снова стал директором пассажирского автопредприятия.

В 1993 году Старовойтов был избран мэром Новотроицка. После распада СССР, многие работники бюджетной сферы в Новотроицке оказались в тяжёлом положении. Задерживались выплаты заработной платы и пенсий. В связи с этим Старовойтов поручил изыскать средства для того, чтобы организовать в Новотроицке бесплатный проезд на трамвае и в автобусах и на протяжении почти десяти лет жители города имели возможность бесплатно пользоваться городским транспортом.
Также в 1996 году ему удалось добиться от правительства Москвы беспроцентного кредита на 38 миллионов рублей для строительство новой школы.

После ухода с должности главы города Старовойтов шесть лет проработал руководителем общественной приёмной полномочного представителя Президента по Приволжскому округу в городе Новотроицке.

Умер 19 декабря 2016 года, на 81-м году жизни.

Семья 
 Отец — Андрей Никифорович Старовойтов, зоотехник. Погиб в 1944 под Кёнигсбергом.
 Мать — Альвина Александровна. После переезда в Новотроицк работала учительницей в вечерней школе.
 Жена — Антонина Васильевна — заслуженный учитель профтехобразования России.
 Сыновья: Виктор (выпускник МИФИ) и Сергей (выпускник Ленинградского университета имени Калинина). Четверо внуков.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1995)
 Ветеран труда
 Почётный гражданин Новотроицка

Примечания 

Выпускники Ростовского государственного университета путей сообщения
Главы Новотроицка
Почётные граждане Новотроицка
Председатели городских исполкомов РСФСР